M50 puede referirse a:
 M-50, una autopista que circunvala la ciudad de Madrid y su área metropolitana;
 Calle Moganshan, 50 o simplemente M50, un distrito artístico de Shanghái;
 Messier 50 o M50, en astronomía, un cúmulo abierto situado en la constelación Monoceros;
 M50 Ontos, un cazacarros estadounidense desarrollado en los años 1950.
 BMW M50, una familia de motores de seis cilindros en línea fabricado por BMW.